Rajajoki – fińska nazwa rzeki Siestra w obwodzie leningradzkim w Rosji
 Rajajoki – nieistniejąca wieś u ujścia rzeki Rajajoki
 Rajajoki – stacja kolejowa istniejąca w latach 1917–44 na linii kolejowej z Finlandii do Petersburga